Никосия (англ. Nicosia, греч. Λευκωσία) — многозначный термин.

 Никосия — столица Республики Кипр и частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра.
 Никосия — международный аэропорт Республики Кипр, расположенный к западу от Никосии в пригороде Лакатамия. 
 Никосия — один из шести районов Республики Кипр, расположенный в центральной части острова.

См. также 
 Никозия